Niemeijer of Niemeyer kan verwijzen naar:

Personen
 Felix von Niemeyer, Duits professor en schrijver
 Oscar Niemeyer (1907), Braziliaans architect
 Peter Niemeyer (1983), Duits profvoetballer
 Theodorus Niemeijer (1822), Nederlands koopman en tabaksfabrikant
 Frans Niemeijer (1937), Nederlands burgemeester

Overige
 Niemeijer-conventie, biedconventie in het bridge-spel
 Niemeijer, patriciërsgeslacht 
 Koninklijke Theodorus Niemeyer BV, tabaksfabrikant uit Groningen